Gletter ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Glettler (* 1965), österreichischer Künstler und Geistlicher
 Monika Glettler (* 1942), deutsche Osteuropahistorikerin